Ubisoft Montpellier — компания, которая специализируется на разработке компьютерных игр; дочернее общество издателя и разработчика Ubisoft. Была основана в 1994 году как Ubi Pictures. Размещается в городе Монпелье, на юге Франции.

Основная специализация — разработка и совместная разработка игр для всех ключевых платформ.

Наиболее известные проекты — приключенческая аркада Beyond Good & Evil и серия игр о вымышленном персонаже Рэймане, над которыми работал геймдизайнер Мишель Ансель, а также двухмерная аркадная игра-головоломка Valiant Hearts: The Great War.

Также компанией разработаны игровые движки LyN, UbiArt Framework и Voyager.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Производители компьютерных игр Франции
Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр по алфавиту